Nikołaj Iwanowicz Sieliwanow, ros. Николай Иванович Селиванов (ur.  w Petersburgu, zm. 4 września 1970 w Madrycie) – rosyjski wojskowy (sztabskapitan), działacz emigracyjny,  oficer Włoskiego Korpusu Ekspedycyjnego w Rosji podczas II wojny światowej.

W 1916 r. ukończył władymirską szkołę wojskową. Brał udział w I wojnie światowej. Służył w 171 Kobryńskim Pułku Piechoty. W 1918 r. wstąpił do nowo formowanych wojsk Białych. Służył w Armii Północno-Zachodniej gen. Nikołaja N. Judenicza. Następnie przebywał na emigracji. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r., wstąpił ochotniczo do wojsk gen. Francisco Franco. Służył w rosyjskim oddziale wojskowym. W 1940 r. znalazł pracę w bibliotece narodowej w Madrycie. Po ataku wojsk niemieckich na ZSRR 22 czerwca 1941 r., wstąpił do armii włoskiej. Służył jako oficer we Włoskim Korpusie Ekspedycyjnym w Rosji. Po zakończeniu wojny powrócił do Hiszpanii, gdzie znalazł pracę w ministerstwie informacji. Następnie pełnił funkcję lektora w sekcji rosyjskiej Radia Hiszpania.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Biografia Nikołaja I. Sieliwanowa (jęz. rosyjski)

Bibliografia 
 Aleksandr W. Okorokow, Русские добровольцы, 2007

Zmarli w 1970
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Zagraniczni ochotnicy wojsk frankistowskich
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Urodzeni w 1895